Ольга Седакова:
 Седакова, Ольга Александровна (род. 1949) — русский поэт, прозаик, переводчик, филолог и этнограф.
 Седакова, Ольга Генриховна (род. 1972) — советская и российская синхронистка.